Chiton (kleding), een oud-Grieks kledingstuk
 Chiton (keverslak), een geslacht keverslakken uit de familie Chitonidae
 een synoniem voor een keverslak